

Geografia
Falconara Albanese – comune italiano in provincia di Cosenza
Falconara Iblea – frazione di Noto in provincia di Siracusa
Falconara Marittima – comune italiano in provincia di Ancona
Falconara – frazione di Butera in provincia di Caltanissetta
Falconara – frazione di Sant'Ilario d'Enza in provincia di Reggio Emilia

Altro
Battaglia di Falconara – episodio delle Guerre del Vespro